Наталья Яковлевна Величко (4 мая 1941, Фрунзе — 21 мая 2022, Москва) — советская и российская актриса и режиссёр. Заслуженная артистка РСФСР (1985).

Биография 
Родилась 4 мая 1941 года во Фрунзе. Мама - Елизавета Устиновна, выпускница Московской консерватории. Отец - Яков Артемьевич Величко - музыкант, дирижер и преподаватель на курсах духовых инструментов.

В 1961 году окончила Московское дирижёрско-хоровое училище. В 1965 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) (актёрская мастерская Ю. Геники и А. Шишкова). В 1979 — режиссёрское отделение ВГИКа (мастерская А. Б. Столпера).

В 1965—1992 годах — актриса Театра-студии киноактёра.

В последние годы жизни практически не снималась. С 2011 года по день смерти являлась членом Московского отделения Императорского православного палестинского общества.

Скончалась 21 мая 2022 года на 82-м году жизни, в своей московской квартире, после продолжительной и тяжёлой болезни.

Похоронена 26 мая 2022 года на Троекуровском кладбище в Москве.

Личная жизнь 
Первый муж — Леонид Васильевич Черева́тенко (1938—2014), советский украинский поэт, искусствовед, кинокритик, сценарист.

Второй муж — Николай Николаевич Лисовой (1946—2019), философ и историк, доктор исторических наук.

Детей нет.

Фильмография

Актёрские работы 

  — Тишина — Ася Вохминцева, сестра Сергея
  — Первый снег — Наташа
  — Друзья и годы — Люда Печерская
  — Третья молодость (СССР, Франция) — Машенька Суровщикова
  — Николай Бауман — Нина
  — Четыре страницы одной молодой жизни — Лиза
  — По Руси — Наталия
  — Щит и меч. Серия 2. Приказано выжить… — Эльза
  — Это было в разведке — Ольга
  — Я его невеста — Валя Кудрявцева
  — Кража (ТВ) — Нина, сотрудница музея
  — Алло, Варшава! — Мария Игнатьевна, Маша из Москвы
  — Конкурс продолжается. Иоганн Себастьян Бах (фильм-спектакль) — Мария Барбара
  — Пятьдесят на пятьдесят — Сильвия Гранвиль, связная Волгина
  — Здравствуй, добрый человек — Ольга
  — Георгий Седов — Вера
  — Потому что люблю — Катя Шелест
  — Что человеку надо — Анна Дорма
  — Опровержение — секретарь
  — Так начиналась легенда — мать Насти
  — В ночь на новолуние — Наташа Кораблёва
  — Алмазная тропа (ТВ) (СССР, ФРГ) — Надежда Цветкова
  — Поворот — следователь
  — Дорогие мои москвичи — Рогоз
  — Картина — Валентина
  — Путь к себе (ТВ) — режиссёр
  — Золотая свадьба — эпизод
  — Ночной экипаж — учительница
  — Приход Луны — Светлана Владимировна
  — Женщины, которым повезло — начальник РОНО
  — Встретимся на Таити — кассирша
  — Принцесса на бобах — эпизод
  — Новый год отменяется! — эпизод
  — Охота на изюбря — эпизод

Режиссёрские работы 
  — Служба ликвидации (короткометражный)
  — Ураган приходит неожиданно

Признание и награды 
 1985 — Заслуженная артистка РСФСР

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники ВГИКа
Выпускники актёрского факультета ВГИКа
Социалистический реализм
Актёры телевидения СССР
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Члены Императорского православного палестинского общества
Похороненные на Троекуровском кладбище